Метрическая конвенция () — международный договор, служащий для обеспечения единства метрологических стандартов в разных странах. Договор был подписан в 1875 году в Париже семнадцатью странами, в том числе Россией. В 1921 году в договор были внесены небольшие изменения. В настоящее время к конвенции присоединились 62 государства в качестве полноправных членов и 40 государств и организаций на правах ассоциированных членов. Членами конвенции являются все промышленно развитые страны. В соответствии с метрической конвенцией учреждены Международное бюро мер и весов () и Международный комитет мер и весов (), и созываются Генеральные конференции по мерам и весам (). Эти международные организации призваны решать вопросы стандартизации в области метрологии.

История подписания 
С 1 марта по 20 мая 1875 года в Париже проходила дипломатическая конференция () с участием полномочных представителей 20 государств, завершившаяся подписанием Метрической конвенции. Метрическая конвенция была подписана 20 мая 1875 года в Зале Часов () здания Министерства иностранных дел Франции на набережной . Подписанию предшествовало полуторачасовое заседание, начавшееся в два часа дня. Конвенция была подписана полномочными представителями 17 стран от имени глав соответствующих государств. Со стороны России Конвенцию подписал советник посольства Григорий Окунев от имени императора Александра II.

Международное бюро мер и весов 
Международное бюро мер и весов — постоянно действующая организация со штаб-квартирой, расположенной в городе Севр недалеко от Парижа (Франция). Основная задача Бюро заключается в обеспечении существования единой системы измерений во всех странах-участницах метрической конвенции. Для этого осуществляется сравнение национальных эталонов единиц измерения и проводятся исследования в области метрологии, направленные на увеличение точности измерений. Бюро финансируется странами-участницами метрической конвенции.

Международный комитет мер и весов 
Международный комитет мер и весов состоит из 18 человек, каждый из которых представляет одну страну-участницу. Комитет собирается ежегодно в штаб-квартире Международного бюро мер и весов. Комитет наблюдает за работой Международного бюро мер и весов, координирует метрологические исследования в странах-участницах и вырабатывает рекомендации для Генеральных конференций по мерам и весам.

Генеральные конференции по мерам и весам 
Генеральные конференции по мерам и весам созываются раз в четыре года. В них участвуют представители всех стран-участниц метрической конвенции и наблюдатели от ассоциированных членов.

Конференция заслушивает доклад Международного комитета мер и весов, принимает решения направленные на улучшение и распространение международной системы единиц (СИ), утверждает бюджет Международного бюро мер и весов на следующие четыре года.

Список участников

Ассоциированные участники 

 
 
 
 
 
 
  Карибское сообщество

Примечания

Ссылки 

 Организационная структура
 

СИ
Системы мер
Международные конвенции
Метрология
Списки стран
История Парижа
1875 год